Chlumek bezeichnet

Chlumek, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Chlumek, Ortsteil von Dasnice, Tschechien
Chlumek, Ortsteil von Hrejkovice, Tschechien
 Chlumek (Luže), Ortslage von Luže, Tschechien